Patterson est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrae Patterson (1975-), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Anna Patterson, est ingénieure logiciel américaine, vice-présidente de l'ingénierie chez Google ;
 Anne W. Patterson (1949-), ambassadrice par intérim des États-Unis aux Nations unies du  au  ;
 Annie Patterson (1868-1934), organiste et compositrice irlandaise ;
 Anthony Patterson (2000-), footballeur anglais ;
 
 Ben Patterson (1934-2016), artiste américain ; 
  (1939- ), dit Ben Patterson, homme politique britannique ;
 Bryan Patterson (1945-), joueur de squash anglais ; 
 Caitlin Patterson (1990-), fondeuse américaine ;
 Carly Patterson (1988-), gymnaste américaine, championne olympique ;
 Cissy Patterson (1881-1948), journaliste américaine ;
 Clair Patterson (1922-1995), géochimiste américain ;
 
 Damon Patterson (1968-), basketteur américain ;
 David Patterson (1947-), scientifique américain en génie électrique et informatique ;
 
 Esmé Patterson, auteure-compositrice-interprète américaine active à partir de 2012 ;
 Floyd Patterson (1935-2006), boxeur américain, champion olympique ;
 Freeman Patterson (1937-), photographe canadien ;
 Gerald Patterson (1895-1967), joueur de tennis australien ;
 George Patterson (1920-2012), médecin écossais, missionnaire chrétien au Tibet et tibétologue ;
 Hank Patterson (1888-1975), acteur américain ;
 James Edward Jack Patterson (1884-1964), homme politique canadien ;
 James Patterson (1932-1972), acteur américain ;
 James Patterson (1947-), écrivain et scénariste de films américain ;
 John Henry Patterson (1867-1947), écrivain britannique ;
 John Malcolm Patterson (1921-2021), homme politique démocrate américain ;
 John Richard Patterson (1945-1997), homme d'affaires britannique ;
 Jorge Zepeda Patterson (1952-), journaliste et écrivain mexicain ;
 Joseph Medill Patterson (1879-1946), journaliste et éditeur américain ;
Lakeisha Patterson (1999-), nageuse handisport australienne ;
 Marnette Patterson (1980-), actrice américaine ;
 Melody Patterson (1949-2015), actrice américaine ;
 Monty Patterson (1996-), footballeur néo-zélandais ;
 Neva Patterson (1920-2010), actrice américaine ;
 Pat Patterson (1941-2020), catcheur (lutteur professionnel) canadien ;
 Patrick Patterson (1989-), basketteur américain ;
 Paul Patterson (1947-), compositeur et professeur de composition britannique ;
 Percival James Patterson (1935-), homme politique jamaïcain, premier ministre de 1992 à 2006 ;
 Pete Patterson (1957-), skieur alpin américain ; 
 Richard Patterson (1963-), artiste anglais ;  
 Richard North Patterson (1947-), écrivain américain ;
 Robert Patterson (1792-1881), homme politique américain, d'origine irlandaise ;
 Robert P. Patterson (1891-1952), militaire et juge américain ;
 Ruben Patterson (1975-), joueur de basket-ball professionnel de NBA ;
 
 Simon Patterson (1967-), artiste anglais ;  
 Steve Patterson (1958-), dirigeant sportif américain ;
 Sydney Patterson (1927-1999), coureur cycliste australien ;
 Tyson Patterson (1978-), basketteur américain ;
 
 William John Patterson (1886-1976), homme politique canadien de la province de Saskatchewan ;
 William Patterson Skipper (1958-), est un acteur américain.

Toponymes

Patterson (Nouveau-Brunswick)
 Patterson Settlement
 Patterson Siding
 Patterson
 Pattersons Corners
 Patterson (Québec)
 Patterson Township

Patterson (Arkansas)
 Patterson (Californie)
 Patterson (Géorgie)
 Patterson (Iowa)
 Patterson (Missouri)
 Patterson (Louisiane)
 Patterson (New York)
 Patterson (Ohio)
 Pattersonville (New York)
 Patterson Springs
 Patterson Heights
 Wright-Patterson Air Force Base, près de Dayton dans l'Ohio

Voir aussi 
 Algorithme de Sardinas-Patterson, en théorie des codes, un algorithme qui permet de déterminer si une partie d'un monoïde libre est un code en temps polynomial
 
 
 

Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais
Patronyme écossais